SSN może oznaczać skrót trzyliterowy o następującym znaczeniu: 
 Social Security number → numer ubezpieczenia społecznego w Stanach Zjednoczonych
 Submersible Ship Nuclear → kod NATO na oznaczenie okrętu podwodnego o napędzie atomowym
 sztuczna sieć neuronowa
 SSN – książka Toma Clancy'ego
 Sędzia Sądu Najwyższego